2019 Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix – dziewiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 21 września 2019 na stadionie Millennium w Cardiff.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Charlesa Wrighta. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Daniel King i Chris Harris.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Wybór pozycji startowych odbył się 20 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Wielka Brytania
2019
Sport w Cardiff
2019 w Walii